Burnley puede hacer referencia a:

 Burnley, una ciudad en el condado de Lancashire (Inglaterra).
 Burnley F. C., un equipo de fútbol de la localidad anterior.
 Burnley, un distrito en el que se encuentra la localidad homónima.
 Burnley, una circunscripción representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 Burnley, un distrito rural en el condado administrativo de Lancashire entre 1894 y 1974.